Риаскос () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Риаскос, Дувьер (род. 1986) — колумбийский футболист, нападающий бразильского клуба «Крузейро».
 Риаскос, Хоакин (1833—1875) — колумбийский военный и политический деятель.

Составные фамилии 
 Льинас Риаскос, Рудольфо (род. 1934) — доктор медицинских, философских наук, медик, нейрофизиолог.